Prva češka nogometna liga 2004./05. ili Gambrinus liga 2004./05. bila je 12. sezona Prve češke nogometne lige. Započela je 7. srpnja 2004., a završila 28. svibnja 2005.

Prvenstvo je po deveti put osvojila Sparta Prag. Najbolji strijelac lige bio je Tomáš Jun s 14 pogodaka.

Konačna ljestvica 
Konačna ljestvica klubova nakon odigranih 30 kola.

 
Poz - Završna pozicija; U = Odigrane utakmice; P = Pobjede; N = Neriješene utakmice; I = Izgubljene utakmice; F = Dani golovi; A = Primljeni golovi; GR = Gol razlika; Bod = Osvojeni bodovi

Bilješke:
 Radi korupcije i pokušaja namještanja utakmica oduzeto je 6 bodova Slovan Liberecu.
 FK Drnovice su izgubile dozvolu za nastavak igranja u Prvoj ligi, a mogućnost za produljenje dozvole je odbijena.
 Radi korupcije i pokušaja namještanja utakmica 1. FC Slováckom je oduzeto 12 bodova.
 Radi korupcije i pokušaja namještanja utakmica SFC Opavi je oduzeto 6 bodova.

Najbolji strijelci

Izvori 

Prva češka nogometna liga po sezonama